Muminek – postać z książki Muminki
 Muminek – skała w grupie Okiennika Wielkiego w Rzędkowicach
 Muminek – skała w grupie Witkowych Skał w Dolinie Szklarki
 Muminek – skała w Suliszowicach na Wyżynie Częstochowskiej